Jigsaw (englisch für „Stichsäge“) steht für: 
 Jigsaw (Band), eine britische Popband der 1960er und 1970er Jahre
 Jigsaw (Webserver), eine Webserver-Software
 Jigsaw (Unternehmen), früher Google Ideas, ist ein amerikanisches Unternehmen von Google
 Jigsaw-Methode, eine Form der Gruppenarbeit, siehe Gruppenpuzzle
 Jigsaw (1949), amerikanischer Spielfilm
 Jigsaw (1962), britischer Spielfilm des Thriller-Genres
Jigsaw, eine Figur der Marvel Comics und Gegenspieler des Punishers
 Jigsaw (Figur), eine Hauptfigur aus der Saw-Filmreihe
 Jigsaw (2017), amerikanischer Spielfilm der Saw-Filmreihe aus dem Jahr 2017 von Michael Spierig und Peter Spierig 
 Jigsaw (Schriftart), eine Schriftart (1999) von Johanna Biľak
 Jigsaw, ein Modulsystem in Java 9

Sonstiges:
 Jigsaw Islands, Inselgruppe im Palmer-Archipel, Antarktis
 Jigsaw Rock Gut, Schlucht im Viktorialand, Antarktika

Siehe auch: